Kucsik, kis nép Montenegróban, a Kucski-hegy környékén. 
Kucsik, a pastuk bizonyos törzseinek egy csoportja.

Népek